

Sciences et techniques 
 (3692) Rickman est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en l'honneur de l'astronome suédois Hans Rickman.

Culture et société 
 Angus Rickman est un personnage de la série télévisée Sliders : Les Mondes parallèles.

Patronyme 

 Alan Rickman (1946-2016), un acteur, réalisateur et metteur en scène britannique ;
 Hans Rickman (1949-), un astronome suédois ;
 John Rickman (1891-1951), un psychiatre et psychanalyste britannique.

Patronyme anglais